Пине́ () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. В кантон Пине входили 11 коммун, из них главной коммуной являлась Пине. 22 марта 2015 года 10 коммун перешли в кантон Бриен-ле-Шато, 1 коммуна — в Арси-сюр-Об.

Коммуны кантона

Население 

Упразднённые кантоны департамента Об